Ванзянг () — вьетнамский топоним:
 Ванзянг — уезд в провинции Хынгйен.
 Ванзянг — город в уезде Ванзянг, провинция Хынгйен.